Сухая Ростань — название рек:

Россия 
 Сухая Ростань (приток Вейги) — река.
 Сухая Ростань (приток Лямцы) — река.